Molekulska formula -{C27H29N5O3}- se može odnositi na:

 5'-Guanidinonaltrindol
 6'-Guanidinonaltrindol